Большая Дубрава — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Дубрава — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Большая Дубрава — посёлок в Угличском районе Ярославской области.

См. также